L'accident de Naivasha s'est produite le 11 décembre 2016 lorsqu'un petit camion (prétendument un Canter) transportant des produits chimiques explosifs a perdu le contrôle en raison d'un accident de la route et a explosé sur une route principale près de Naivasha, au Kenya. L'explosion a rattrapé 10 autres véhicules, dont un véhicule militaire, et a tué 43 personnes et blessé plus de 50 autres, selon le Kenya National Disaster Operation Center. Cet accident entraine la suspension d'une grève des professionnels de santé du Kenya pour faciliter la prise en charge des blessés.

Enquête 
Des juristes mettent en cause l'Agence nationale de sécurité des transports. Des spéculations indiquent que la cause de l'explosion est un camion-citerne. Cela a été repris par les médias locaux et internationaux. Il a été prouvé plus tard que la cause était un Mitsubishi Canter immatriculé en Ouganda transportant une substance chimique industrielle hautement inflammable.

Notes et références 

Catastrophe au Kenya
Explosion en 2016
2016 au Kenya
Décembre 2016
Catastrophe industrielle en 2016